Титул повинні були захищати Барбора Крейчикова та Катеріна Сінякова, але Крейчикова вирішила на цьому турнірі не брати участі в парній грі.

Перемогли Аранча Рус та  Тамара Зіданшек, здолавши в фіналі пару Сінякова / Луціє Градецька з рахунком  6–3, 6–4.

Сіяні пари

Турнірна сітка

Сітка

Посилання

 Основна сітка 

Upper Austria Ladies Linz - Doubles
2020 Doubles
2020 в австрійському спорті